Savchenko est un patronyme porté par les personnalités suivantes : 
 Aljona Savchenko (1984-), patineuse artistique allemande
 Anastasia Savchenko (1989-), athlète russe
 Larisa Savchenko-Neiland (1966-), joueuse de tennis soviétique puis lettone
 Nadia Savchenko (1981-), officier de l'armée ukrainienne et personnalité politique
 Viktor Savchenko (1952-), boxeur soviétique
 Yekaterina Savchenko (1977-), athlète russe

Variantes : 
  (transcription française)